Arachadzor (o Arrach'adzor/Arrajadzor) può riferirsi a:
Arachadzor, comune dell'Armenia (provincia di Syunik);
Arachadzor, comune dell'Azerbaigian (distretto di Kəlbəcər).